All Saints (Antigua en Barbuda), de op een na grootste plaats van Antigua en Barbuda (gelegen op Antigua)
All Saints (Devon), een civil parish in Devon, Engeland
All Saints (band), een Brits/Canadese rockgroep
All Saints (All Saints album), een album van de band All Saints
All Saints (David Bowie), een album van David Bowie
All Saints (metrostation), een metrostation ten oosten van Londen
All Saints: Medical Response Unit, een Australische televisieserie uit 1998
All Saints (2017), Amerikaanse film uit 2017